Ciocâlteu:
 Alexandru Ciocâlteu
 Florin Ciocâlteu

Nume de familie românești